

Patronyme
 Dominique Aury, (1907-1998), alias Pauline Réage, fut une femme de lettres française.
 Jean-Pierre Aury, (1936- ), est un plasticien et conseiller français en « béton architectonique ».
 Louis-Michel Aury, (1788-1821), était un corsaire français.
 Hervé Aury,
(1954- ),est un Artiste peintre coté, issue de l'école des arts du Louvre. 
Homonymie
Homonymie de patronyme